Flower kan som auktorsförkortning betyda:

 William Henry Flower
 R.J. Flower

Robotskapade auktorsförkortningar